Bentzel ist der Familienname von 

 Anselm Franz von Bentzel-Sternau (1738–1786), Minister, Kurator und Reorganisator der Universität Mainz
 Birgit von Bentzel (* 1969), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Jakob Bentzel von Steinau, Hofkanzler in Mainz
 Karl Christian Ernst von Bentzel-Sternau (1767–1849), Pseudonym: Horatio Cocles, Staatsmann, Schriftsteller
 Stephan Bentzel (* 1973), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Benzel